

Geografia 
 Aubeterre – comune francese nel dipartimento dell'Aube nella regione del Grand Est
 Aubeterre-sur-Dronne – comune francese nel dipartimento della Charente nella regione della Nuova Aquitania
 Cantone di Aubeterre-sur-Dronne –  divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Angoulême

Persone 
 Antoinette d'Aubeterre – nobile francese
 François III Bouchard d'Aubeterre – nobile francese